Jeunesse (französisch „Jugend“) ist Namensbestandteil folgender Vereine:

 Jeunesse Esch, luxemburgischer Fußballverein
 Jeunesse Sportive de Kabylie, algerischer Fußballverein, siehe JS Kabylie
 Jeunesse Sportive Kairouanaise, tunesischer Sportverein
 Jeunesse d’El Massira, marokkanischer Fußballverein
 Jeunesse Club d’Abidjan, ivorischer Fußballverein

Jeunesse ist der Familienname folgender Personen: 
 Christian Jeunesse (* 1955), französischer Archäologe, Uni Straßburg
 Lucien Jeunesse (1918–2008), französischer Schauspieler

Siehe auch: 
 Jeunesse dorée, die bürgerliche Großstadtjugend
 Jeunesses Musicales International, Organisation zur musikalischen Förderung
 Stiftung Prix Jeunesse, deutsche Stiftung